OQ steht für:
 OQ (Unternehmen)
 Operational Qualification, dt. Funktionsqualifizierung
 Chongqing Airlines (IATA-Airline-Code), chinesische Regionalfluggesellschaft
 Sunrise Airlines (IATA-Airline-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Officier du Québec, Offizier des Ordre national du Québec

O-Q als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Belgien: Oldtimer-Anhänger

Abkürzung